Rasp har flere betydninger:
 Rasp (værktøj) – en slags fil.
 Rasp (brød) – tørret, findelt brød